FLS steht für:
 Fellow of the Linnean Society – Namenszusatz der Mitglieder der Linnean Society of London
 Bahnhof Frankfurt-Louisa (DS100-Code)
 First Level Support
 Fonds Landschaft Schweiz
 Fremdsprachen-Akzent-Syndrom
 Friedrich-List-Schule (Kassel)
 Friedrich-List-Schule (Wiesbaden)
 Front Line States, englischsprachige Bezeichnung der Frontlinienstaaten

Abkürzung